Ли́нда Э́дна Карделли́ни (; род. 25 июня 1975) — американская актриса.

Ранние годы 
Карделлини родилась в Редвуд-Сити, штат Калифорния, в семье домохозяйки Линды (урождённой Эрнан) и бизнесмена Уэйна Дэвида Карделлини. Она является младшей из четырёх детей в семье. Карделлини имеет итальянские, ирландские, немецкие и шотландские корни. Она была воспитана католичкой. После окончания старшей школы святого Франциска в Маунтин-Вью в 1993 году, Карделлини поступила в университет Лойола Мэримаунт, который окончила в 2001 году со степенью в театральном искусстве.

Карьера 
В возрасте 10 лет Линда впервые сыграла роль в школьной пьесе. Дебют на ТВ состоялся в 1996 году в телевизионном сериале «Весёлый Роджер» () компании ABC.

Летом 1999 года Карделлини путешествовала по Европе с ролью в пьесе «Ланселот». Линда известна по участию в сериалах, в частности по ролям студентки Линдси Уир в сериале «Хулиганы и ботаны» (), в котором снималась в период с 1999 по 2000 годы (в общей сложности — 18 серий), и медсестры Саманты «Сэм» Таггарт в сериале «Скорая помощь» (в период с 2003 по 2009 годы, в общей сложности — 126 серий). Также снялась в популярных фильмах «Блондинка в законе» 2001 года, «Скуби-Ду» 2002 года и «Скуби-Ду 2» 2004 года.

Личная жизнь 
В октябре 2011 года стало известно, что Карделлини ожидает рождения первенца от своего бойфренда Стивена Родригеса. Их дочь, Лила Роуз, родилась 29 февраля 2012 года. В июне 2013 года Карделлини и Родригес обручились.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США
Актрисы озвучивания США
Киноактрисы США
Выпускники Университета Лойола Мэримаунт